Le tournoi de tennis de Sydney est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1891 se dispute du 11 au .

S. Dransfield remporte le simple dames. En finale, elle bat Ellen Blaxland.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Zilla Scott et S. Dransfield.

En double mixte, la paire Ellen Blaxland et Dudley Webb enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau

Résultats en double mixte

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Sydney

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

dames 1891
Sydney
1891 en Océanie
Mai 1891